Drukwerk (medium), bedrukt papier
 zie ook Poststuk
 Drukwerk (popgroep), een Nederlandse popgroep, die vooral begin jaren 80 van de 20e eeuw populair was
 Drukwerk (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij